Гексахлороманганат(II) калия — неорганическое соединение,
комплексная соль калия, марганца и соляной кислоты с формулой KMnCl,
жёлтые кристаллы.

Получение 
 В природе встречается минерал хлорманганокалит — KMnCl .

Физические свойства 
Гексахлороманганат(II) калия образует жёлтые кристаллы
тригональной сингонии,
пространственная группа R c,
параметры ячейки a = 1,193 нм, c = 1,479 нм, Z = 6.

Литература

Примечания 

Соединения марганца
Соединения калия
калия